Знобишин: